Cassandre de Macedònia fou un epígon i rei de facto de Macedònia.
 Cassandre de Corint, mercader corinti
 Cassandre d'Egina, polític de la Lliga Aquea
 Cassandre, general del rei Filip V de Macedònia.
 Cassandre (sèrie de televisió)